Changra (Nepal), een plaats in het district Doti in Nepal
Changra (Depön) (1878/1882 - 1939), een Tibetaans politicus